Серге́й Влади́мирович Шкуна́ев (28 мая 1950 — 23 октября 2008) — советский и российский историк, кельтолог, переводчик. Кандидат исторических наук. Научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Биография 
Его мать, Инна Дмитриевна Шкунаева (1923—1971), преподавала французский язык и западноевропейскую литературу сначала в МГИМО, потом в Институте иностранных языков, где заведовала кафедрой. Отец — доктор исторических наук Владимир Глебович Шкунаев (1926—1988) — был дипломатом, последняя его должность — заместитель генерального директора Международной организации труда в Женеве.

После окончания французской спецшколы Сергей Владимирович в 1967 году поступил на исторический факультет МГУ. С молодости работал в археологических экспедициях, занимался древней историей Новгорода, проблемами русско-скандинавских связей. Позднее обратился к кельтским народам, их истории, мифологии, культуре. В последние годы уделял большое внимание истории России, особенно периода революции и гражданской войны. Сергей Владимирович Шкунаев послужил литературным прототипом профессора Татарникова из романа Максима Кантора «Учебник рисования».

С. В. Шкунаев был женат дважды, от первой жены — Галины Кузнецовой — у него родился сын Дмитрий. Последние 27 лет он прожил со второй женой — Софьей Михайловной — и её дочерью Елизаветой.

В последние годы выступал с авторскими передачами «Пилигрим», «Дискуссии на тему» и «Перспектива (Обзор западной прессы)» на радиостанции «Христианский церковно-общественный канал» (радио «София»).

Библиография

Книги 
 
 
 Шкунаев С. В. Диалоги со слушателями. — М.: Собрание, 2013. — 464 с.

Переводы 
 
 
 
 «Сватовство к Луайне и смерть Атирне»
 «Сватовство к Эмер»
 «Похищение стад Фроэха»
 «Смерть Кухулина»
 «Разрушение Дома Да Хока»
 «Похищение быка из Куальнге» и предания об ирландских героях.
 Примечания

Статьи 
 «Похищение быка из Куальнге» и предания об ирландских героях. // Похищение быка из Куальнге. М., 1985. С. 382—444. (в сер. «Литературные памятники»)
 Кельтский миф в саге о короле Конайре. // Вестник древней истории. 1985. № 3.
 Кельты в Европе в первой половине I тыс. до н. э. (ч.2, гл.3, в соавторстве с Ю. К. Колосовской). Кельты в Западной Европе в V—I вв. (ч.2, гл.12, § 1). Германские племена и союзы племен (ч.2, гл.15, § 1). // История Европы. В 8 т. Т.1. М., Наука. 1988. С.203-212, 492—503, 594—605
 Герои и хранители ирландских преданий. // Предания и мифы средневековой Ирландии. М., МГУ. 1991. С.5-30.
 «Прикладная история» («Русская мысль», № 4, 2000 г.).

Примечания 

Историки России
Переводчики России
Кельтологи
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Авторы энциклопедий и словарей